Charlemagne steht für:

 Charlemagne (Québec), Stadt in Kanada
 Charlemagne (Weinlage), Weinlage im Weinbaugebiet Burgund
 Centre Charlemagne, Geschichtsmuseum in Aachen
 Lycée Charlemagne, Gymnasium in Paris
 33. Waffen-Grenadier-Division der SS „Charlemagne“, eine Division der Waffen-SS

Personen:
 Karl der Große (englische und französische Bezeichnung, 747/748–814), König des Fränkischen Reiches und römischer Kaiser
 Adolf Iossifowitsch Charlemagne (1826–1901), französischer Maler in Russland
 Diane Charlemagne (1964–2015), britische Dance-Sängerin
 Joseph Emmanuel Charlemagne, Künstlername Manno Charlemagne (1949–2017), haitianischer Musiker

 Jean Baptiste Charlemagne-Baudet (1734–1789), französisch-russischer Bildhauer
 Lidija Iwanowna Charlemagne (1915–1963), russisch-sowjetische Malerin
 Ludwig Iwanowitsch Charlemagne (1784–1845), russischer Architekt des Empire